Kabinett Bijedić steht für folgende Regierungen der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawiens:

 Kabinett Bijedić I (1971–1974)
 Kabinett Bijedić II (1974–1977)